Tomáš Plíhal (28. březen 1983, Frýdlant) je český hokejista. Hraje na postu útočníka. Momentálně hájí barvy klubu TJ HC Vlci Jablonec nad Nisou.

Hráčská kariéra 
Statistiky Tomáše Plíhala
 1998/1999 Bílí Tygři Liberec U18
 1999/2000 Bílí Tygři Liberec U18
 2000/2001 Bílí Tygři Liberec U20
 2001/2002 Kootenay Ice WHL - vítěz Memorial Cupu
 2002/2003 Kootenay Ice WHL
 2003/2004 Cleveland Barons AHL
 2004/2005 Cleveland Barons AHL, HC Hradec Králové
 2005/2006 Cleveland Barons AHL
 2006/2007 San Jose Sharks NHL, Worcester Sharks AHL
 2007/2008 San Jose Sharks NHL, Worcester Sharks AHL
 2008/2009 San Jose Sharks NHL
 2009/2010 TPS Turku SM-liiga
 2010/2011 TPS Turku SM-liiga
 2011/2012 TPS Turku SM-liiga
 2012/2013 Kärpät Oulu SM-liiga
 2013/2014 Tappara Tampere SM-liiga
 2014/2015 HC Oceláři Třinec ELH
 2015/2016 HC Oceláři Třinec ELH
 2016/2017 Orli Znojmo EBEL
 2017/2018 Orli Znojmo EBEL, Heilbronner Falken (Německo)
 2018/2019 HC Vlci Jablonec nad Nisou
 2019/2020 HC Vlci Jablonec nad Nisou
 2019/2020 HC Kobra Praha
 2019/2020 Landshut
 2020/2021 HC Vlci Jablonec nad Nisou
 2021/2022 HC Vlci Jablonec nad Nisou
 2022/2023 HC Vlci Jablonec nad Nisou

Externí odkazy 
 

Čeští lední hokejisté
Čeští hokejoví útočníci
Hráči HC Třinec
Aktivní lední hokejisté
Narození v roce 1983
Žijící lidé
Muži
Narození 28. března
Hráči draftovaní San Jose Sharks